Mahaffey steht für:

 Mahaffey (Pennsylvania), eine Ortschaft im Clearfield County im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Mahaffey-Gletscher, ein Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis

Mahaffey ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Mahaffey (1936–2020), US-amerikanischer Bridge-Spieler
 Valerie Mahaffey (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Mahaffy